Ovalie peut désigner :
 L'« ovalie », monde du « ballon ovale », c'est-à-dire le rugby en général ;
 Sur le plan géographique, l'Ovalie comme portion du territoire français où se concentrent la plupart des clubs professionnels du Championnat de France de rugby à XV ou à XIII et le plus grand nombre de licenciés, à savoir le Midi de la France voire le Grand Sud-Ouest français ;
 Un club de rugby à XV féminin :
 Ovalie caennaise ;
 Ovalie romagnatoise Clermont Auvergne.
 Ovalie, une marque commerciale utilisée pour un fromage fabriqué en France.
 Les Ovalies UniLaSalle : Un tournoi de rugby à XV et de rugby à sept universitaire et européen à but humanitaire organisé par les étudiants de  de l'UniLaSalle depuis 1994.
 Un nouveau quartier de Montpellier où se mélangent logements (dont des logements sociaux), bureaux, commerces, équipements publics tels que le stade de rugby GGL Stadium.

Voir aussi 
 
 Ovoïde